Labby kan syfta på:
 Labby, Lappträsk – en by i Lappträsk
 Labby, Pernå – en egendom i Pernå